Марк Я́ковлевич Магази́нер () — доктор медицины, действительный статский советник. Действительный член Русского Императорского Медицинского общества.

Биография 
Находился на военной службе. Участвовал в «очень многих походах», в сражениях при Бородино, Лейпциге, Париже, занимался многосторонней врачебной и административной деятельностью. Занимал должность главного врача в нескольких крупных госпиталях, последняя такая должность — в . Затем служил чиновником для особых поручений при главном инспекторе медицинской части по армии, чиновником для особых поручений при медицинском департаменте военного министерства. Автор популярных в своё время медицинских работ. Перевёл на русский язык ряд медицинских трудов. Также был автором многочисленных статей по статистике и гигиене в периодических изданиях.

Семья 
 Жена — Анна Ефимовна (1802—1879).
 Сын Адольф (ум. а) — инженер-полковник.

См. также 
 Магазинеры

Награды 
 Орден Святой Анны 2-й ст.
 Орден Святого Станислава 2-й ст.
 Орден Святого Станислава 3-й ст.
 серебряная медаль 1812 года
 серебряная медаль 1814 года
 знак отличия за военное достоинство 4-й ст.
 знак за XX лет беспорочной службы
 знак за XXV лет беспорочной службы

Примечания

Литература

Список произведений 
 1831 — Токсикологическая карта, или новейшее обозрение отрав (Киев)
 1837 — О надёжнейшем врачебном средстве отучать людей от пьянства и запоя (СПб.)
 1841 — О домашней посуде в отношении к здоровью (СПб.)
 1852 — Памятная судебно-медицинская книжка (2-е изд. СПб.)
 1854 — Лечение болезней, происходящих от пьянства (СПб.)

Библиография 
 Крылов-Толстикович. Русские врачи  XIX — начала XX столетий Л-О
 
 
 Некролог Medicinische Zeitung Russlands, 1858. (на нем.)
 Некролог. Месяцеслов на 1860 год.

Медики Российской империи
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Бородинского сражения
Действительные статские советники
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени